Nello sci nordico ai IV Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1936 a Garmisch-Partenkirchen (Germania), vennero assegnate medaglie in cinque specialità, tutte maschili. La staffetta 4x10 km fece il suo debutto olimpico.

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1936, dei quali costituirono la tredicesima edizione, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico. Diversamente dalla rassegna olimpica precedente, la pattuglia militare (sport dimostrativo) fu reintrodotta nel programma.

Calendario

Risultati

Combinata nordica

Pattuglia militare 

Sport dimostrativo

Salto con gli sci

Sci di fondo

18 km

50 km

Staffetta 4×10 km

Medagliere

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 04
Sport ai IV Giochi olimpici invernali
Sci nel 1936